Goldersbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Goldersbach, linker Zufluss der Ammer im Stadtteil Tübingen, Landkreis Tübingen, mit den Oberläufen bis einige Kilometer vor dem Stadtteil Bebenhausen:
 Großer Goldersbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf
 Kleiner Goldersbach, linker Nebenstrang-Oberlauf
 Goldersbach (Sägenbach), rechter Zufluss des Sägenbachs (zum Oberlauf Seebach der Wutach) beim Wunderlehof, Gemeinde Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Siehe auch:
 Goldbach